Shuangjing kan syfta på följande platser:

Kina 

 Shuangjing (socken i Kina, Inre Mongoliet), 
 Shuangjing (socken i Kina, Henan), 

Robotskapade Kinaförgreningar